Anna Amalie oder Anna Amalia ist der Name folgender Personen:

 Anna Amalia von Braunschweig-Wolfenbüttel (1739–1807), Herzogin von Sachsen-Weimar-Eisenach, Komponistin, Schriftstellerin
 Anna Amalie von Preußen (1723–1787), Schwester Friedrichs des Großen, Komponistin, Äbtissin von Quedlinburg

Siehe auch:
 Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Bibliothek in Weimar